Antonówka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Antonówka est un village de la voïvodie de Lublin
 Antonówka est un village de la voïvodie de Mazovie